Molon ist der Name folgender Personen:

 Molon (Usurpator) († 220 v. Chr.), Usurpator und König von Babylonien
 Apollonius Molon, griechischer Rhetor
 Léon Molon (1881–1952), französischer Autorennfahrer und Flugpionier
 Lucien Molon, französischer Autorennfahrer